Гурда (значения):
 Гурда — клеймо на кавказском холодном оружии.
 Гурда — чеченское холодное оружие.

Фамилия 
 Гурда, Казимеж (род. 1953) — вспомогательный епископ епархии Кельце.
 Гурда, Ян (1920—1993) — вспомогательный епископ епархии Кельце.

См. также 
 Гурдо
 Гурдэ
 Гурдов